Bittner:
 Armin Bittner
 Julius Bittner
 Ludwik Bittner
 Ryszard Bittner
 Sławomir Maciej Bittner
 Stanisław Baczyński, pseud. Bittner

 (6596) Bittner (1987 VC1)